Оне́жская рега́та — международная многодневная парусная регата на яхтах, которая ежегодно проходит в Республике Карелия на акватории Онежского озера со стартом и финишем в городе Петрозаводске. Одно из главных летних событий в республике. Проводится с 1972 года. В советские годы гонка называлась «соревнования на Кубок Онежского озера».

История 
В 1972 году была проведена стомильная гонка восьми крейсерских яхт. Её инициатором стал московский учёный, конструктор ОКБ-52, автор книг по парусному спорту и яхтсмен Николай Владимирович Григорьев, организовавший проведение гонки с коллегами из московских яхт-клубов..

В 1976 году регата получила статус всесоюзных соревнований и наименование «Кубок Онежского озера».

В 1980-е годы получила статус всесоюзных соревнований на призы газеты «Советская Россия».

С 1994 года регата имеет статус открытого чемпионата России по парусному спорту в классе крейсерских яхт. Общая протяжённость составляла около 500 миль.

В 2000 году регата проходила с 23 июля по 4 августа и состояла из пяти гонок суммарной длиной около 500 зачётных миль. Места промежуточных стоянок: пос. Пиндуши, Петрозаводск, о. Суйсари.

В 2011 году регата проходила с 23 по 31 июля. Яхтенные соревнования «Онего-2011» были включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий Министерства спорта, туризма и молодежной политики России. Также она впервые прошла совместно с «Банковским кубком».

Участники первой регаты 1972 года 
 Артемов Владимир Александрович (1946-2011), яхта "Борей", яхт-клуб "Аврора"
 Григорьев Николай Владимирович, яхта «Пинта»
 Боровиков Александр Петрович (1940—2005), яхта «Персей» проекта Л-4, яхт-клуб МГУ
 Иванов Вадим Александрович, яхта «Наука», яхт-клуб МГУ
 Мошковский Сергей Яковлевич (1929—2014), яхт-клуб «Парус», пос. Тишково, Московская область
 Парохоня Наталия Павловна, яхта «Нева», яхт-клуб «Буревестник»
 Потапкин Сергей Павлович, яхта «Персей» проекта Л-4, яхт-клуб МГУ
 Самойлов Леонид Петрович (1929—2014), яхт-клуб «Спартак»
 Сухов Леонид Владимирович
 Хлебушкин Алексей Сергеевич, яхт-клуб «Труд» (?)

Организаторы 
С 1985 года по начало 1990-х годов организаторами регаты были:
 Шорохов Евгений Акимович - Председатель Спорткомитета Республики Карелия
 Смирнов Фёдор Павлович - Председатель Федерации парусного спорта Республики Карелия
 Кондаков Анатолий Николаевич - представитель Федерации парусного спорта СССР и, позднее, ВФПС.
Преподаватели МФТИ
 Новосёлов Павел Николаевич (1943 — 2016)
 Демарин Юрий Дмитриевич (1943 - 1995)
 Домнин Пётр Викторович (1955? - 2010)

Председатели гоночного комитета регаты 
 Малиновский

Мерители регаты 
 Рискин Икар Васильевич
 Мухин Анатолий Петрович

Представители спонсора регаты 
 Евстратов Валерий Александрович

Призёры регаты

Список гонок

Примечания

Литература 
 
 
 Кондаков А. Н. Паруса озера Онего//Yacht Russia.— 2016.— № 4(84)— с.95—98.— ISSN 1998-6459—www.yachtrussia.com

Ссылки 

 Онежская регата на сайте правительства Республики Карелия 
 Победители Кубка Онежского озера
 Онего 2011, фотографии
 Онежская регата 2000
 Немного истории о парусах на Онего. 
 «Онего — Банковский кубок» (2013)
 «Банковский кубок — Онежская регата» (2016) 
  
  

Спортивные соревнования в Петрозаводске
Спорт в Республике Карелия
Международные соревнования по парусному спорту в СССР
Соревнования по парусному спорту в России
Регаты